Kid Galahad ist der Name folgender Verfilmungen eines Romanes von Francis Wallace aus dem Jahr 1936:

 Kid Galahad – Mit harten Fäusten, US-amerikanischer Spielfilm (1937)
 Kid Galahad – Harte Fäuste, heiße Liebe,  US-amerikanischer Spielfilm (1962)